Sundman ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Sundman (1873–1949), finnischer Mathematiker und Astronom
 Per Olof Sundman (1922–1992), schwedischer Schriftsteller

Sundman steht für:
 Sundman (Mondkrater), benannt nach Karl Sundman